Мревлишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Мревлишвили, Александр Романович (1866—1933) — грузинский живописец.
 Мревлишвили, Михаил Николаевич (1904—1980) — грузинский советский писатель и драматург.

 Мревлишвили, Маквала Александровна (1909—1992) — советская детская писательница, поэтесса и прозаик, переводчик.